Robin Haase e Matwé Middelkoop erano i detentori del titolo, ma hanno scelto di partecipare al concomitante torneo di Doha.

In finale Rohan Bopanna e Divij Sharan hanno battuto Luke Bambridge e Jonny O'Mara con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Rohan Bopanna /  Divij Sharan (campioni)
  Philipp Oswald /  Tim Pütz (primo turno)

 Marcelo Arévalo /  James Cerretani (primo turno)
 Gerard Granollers /  Marcel Granollers (semifinale)

Wildcard 

  Sriram Balaji /  Arjun Kadhe (quarti di finale)

 Purav Raja /  Ramkumar Ramanathan (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Maharashtra Open 2019